Мандельштам Леонід Ісаакович (1879—1944) — радянський фізик, академік АН СРСР (1929, член-кореспондент 1928).
 Мандельштам Макс-Емануїл Хацкелевич (1838—1912) — російський лікар-офтальмолог, доктор медицини, діяч сіоністського руху.
 Мандельштам Надія Яківна (1899—1980) — російська письменниця-мемуарист, дружина Осипа Мандельштама.
 Мандельштам Олександра Максиміліанівна (1878—1965) — учениця Миколи Віталійовича Лисенка, викладач Музично-драматичної школи М. Лисенка.
 Мандельштам Осип Емільович (1891—1938) — російський поет, прозаїк, есеїст, перекладач, літературознавець, один з найвидатніших митців-модерністів XX століття. Представник акмеїзму.
 Стенлі Мандельштам (1928—2016) — американський фізик-теоретик.

Див. також 
 3461 Мандельштам — астероїд головного поясу, відкритий 18 вересня 1977 року.
 Розсіяння Мандельштама — Бріллюена — непружне розсіювання світла на періодичному збуренні в конденсованому середовищі.
Єврейські прізвища